Les Ortoiroides sont les premiers humains à avoir peuplé les Caraïbes. On pense qu'ils sont originaires de la vallée de l'Orénoque dans le nord de l'Amérique du Sud et qu'ils ont migré au travers des Antilles depuis Trinité-et-Tobago jusqu'à Porto Rico. Selon la théorie d'Irving Rouse les Ortoiroides vécurent longtemps en Amérique du Sud avant de migrer vers les Antilles. Les plus anciennes traces de peuplement trouvées (datation par le carbone 14) indiquent 5230 ans av. J.-C. à Trinidad et 190  à Porto Rico.

La majorité des sites archéologiques concernant les Ortoiroides ont été trouvés près des côtes. Les restes de crustacés et de mollusques qu'on y a découverts semblent indiquer que cela constituait une part importante de leur régime alimentaire. 

Les Ortoiroides sont considérés comme les premiers habitants de l'archipel de Porto Rico.

Ils furent repoussés des Antilles par les Saladoides.

Références 

 
 Préhistoire caribéenne sur le site du National Park Service

Bibliographie 
 Ferguson, James: Far From Paradise. Latin American Bureau, 1990.  (Good first read, from Columbus to present. Concentrates on slavery, the colonial period, struggles for independence and the rise of US influence. Lots of references.)
 Kurlansky, Mark. 1992. A Continent of Islands: Searching for the Caribbean Destiny. Addison-Wesley Publishing. 
 Rogozinsky, Jan: A Brief History of the Caribbean. Plume, 1999.  (Thorough history of the Caribbean up to the end of the twentieth century.)

Source

Peuple amérindien des Antilles
Histoire de Porto Rico